Il singolare del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rui Machado era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 5–7, 2–6 contro Oleksandr Dolgopolov Jr.

Teste di serie

  Steve Darcis (primo turno)
  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Oleksandr Dolgopolov Jr. (campione)
  Pere Riba (semifinali)

 Rui Machado (finale)
 Iván Navarro (quarti di finale)
 David Marrero (quarti di finale)
 Pablo Andújar (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2010